Dokaz je lahko:
 matematični dokaz
 dokaz v pravu
 Dokaz (drama) - ameriška drama
 Dokaz (sura) - sura v Koranu